I collegi elettorali del Regno d'Italia del 1919 furono stabiliti per le elezioni politiche della XXV legislatura del Regno d'Italia.

Per passare da collegi uninominali con sistema maggioritario (utilizzati nelle elezioni del 1913) a collegi con scrutinio di lista con sistema proporzionale, furono definiti 54 collegi tramite il regio decreto 10 settembre 1919, n. 1576.

In totale il numero di deputati rimase pari a 508; il numero di deputati eletti in ognuno dei nuovi collegi corrispondeva al numero di collegi uninominali presenti in precedenza.

Elenco

Note

Voci correlate
 Collegi elettorali del Regno d'Italia